Вендзилович Мирон Дем'янович (1919—1992) — український архітектор
 Вендзилович Іван Лукич (1807—1885) — український художник, різьбяр

Прізвища